Kasserine (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Kasserine (stad), de hoofdstad van het gouvernement